IQGAP3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 1-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 631 амінокислот, а молекулярна маса — 184 699.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Білок має сайт для зв'язування з молекулою кальмодуліну.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки